Sekvens kan avse:

 Sekvens (medicin) – en bestämd kombination av medfödda avvikelser som uppstår i en kedja där den ena defekten utlöser den andra
 Sekvens – inom matematiken, som synonym till följd.
 Sekvens (programmering) – flera olika betydelser inom programmering
 Sekvens (liturgi) – en form av katolsk liturgisk hymn
 Sekvens (film) – en del av en film som består av flera scener
 Sekvenskonst – ett begrepp som används inom serieteorin för olika sorters konstverk